Иберийское имя — сходные правила построения имён в испанском и португальском языке.
 Испанское имя
 Португальское имя